Skróty:
 Kodeks postępowania administracyjnego
 Komunistyczna Partia Albanii
 Kongres Polonii Amerykańskiej

Inne znaczenia:
 kpa – język z rodziny bantu
 kPa – kilo Paskal